Cooperativa Agroindustrial Lar
Lar
Lares
Luta Armada Revolucionária

Ver também

 Lares (desambiguação)

Desambiguações de siglas